HfP steht als Abkürzung für:

 Hochschule für Politik München
 Staatliche Höhere Fachschule für Photographie

HFP steht als Abkürzung für:
 Hamburger Freie Presse
 Hands Free Profile – ein Bluetooth-Profile
 Höhenfestpunkt
 Höhere Fachprüfung

HFP